muziek
 Fantastic (Frank Strozier), album uit 1960 van Frank Strozier
 Fantastic (Wham!), album uit 1983 van Wham!
 Fantastic (Toy-Box), album uit 1999 van Toy-Box
 Fantastic (Ami Suzuki), single van Ami Suzuki uit 2006
 Fantastic (My Own Key), single uit 2010 van My Own Key en Mara Maionchi

overig
 Fantastic (schip, 1996), veerboot
 Fantastic (tijdschrift), Amerikaans tijdschrift over fantasy en science fiction (1952-1980)